L'arrondissement de Ravensbourg est un arrondissement  ("Landkreis" en allemand) de Bade-Wurtemberg  (Allemagne) situé dans le district ("Regierungsbezirk" en allemand) de Tübingen. 
Son chef-lieu est Ravensbourg.

Tableau Général des Communes 

Ravensbourg